POA steht für die folgenden Begriffe:
 Panama Open Air, Festival in Bonn
 Flughafen Salgado Filho in Brasilien (IATA-Code)
 Paraosteoarthropathie; siehe auch Myositis
 Party of Alberta, eine föderalistische Partei mit Sitz in Calgary
 Pentacyclic Oxindole Alkaloids, pentazyklische Oxindolalkaloide
 Philharmonic Orchestra of the Americas
 Polizeioberamtmann
 Pony of the Americas, eine Pferderasse
 Portable Object Adapter, ein Object Adapter von CORBA
 Push-On-Adapter, ein Adapter auf eine Antennensteckdose, der eine Funktion einer Multimediadose (MMD) ermöglicht.
 Power of Attorney, eine Vollmacht
 Prison Officers Association, eine britische Gewerkschaft
 Programme of Activities, ein Ansatz zur Projektbündelung von Kleinmaßnahmen im Kioto-Klimaschutz
 Русская Освободительная Армия, die Russische Befreiungsarmee, ein Freiwilligenverband auf der deutschen Seite im Zweiten Weltkrieg
 The Pride of Arizona, der Spielmannszug der University of Arizona

PoA steht auch für:
 Point of Action
 Price on Application (Preis auf Anfrage, in englischsprachigen Inseraten)

Poa steht für:
 Poa (Burkina Faso), eine Gemeinde und ein dasselbe Gebiet umfassendes Departement in Burkina Faso
 Rispengräser, eine Gattung der Familie der Süßgräser

Sonstiges:
 Poa Cove, Bucht an der Nordküste Südgeorgiens, Südatlantik

POA